Willa szczęścia – jedno z określeń daczy w Małachówce pod Moskwą, miejsca internowania przez NKWD części polskich oficerów
 Willa szczęścia – spektakl Teatru Telewizji z 2007 roku